Ľubica může být:

 Ľubica (jméno) – ženské křestní jméno

obec
 Ľubica (okres Kežmarok) – obec na Slovensku v okrese Kežmarok

vodní tok
 Ľubica (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Kežmarok
 Ľubica (přítok Slatiny) – levostranný přítok Slatiny na Slovensku v okresech Detva a Zvolen